Reino da Armênia (Antiguidade) 
 Reino da Armênia (Idade Média) 
 Reino Arménio da Cilícia  — também chamado de Reino da Armênia

Desambiguações de topônimos